Pierre-Louis-Stanislas Lefebvre, dit Lefebvre de la Seine-Inférieure (1752-1817), homme politique français
 Pierre-Louis Lefebvre-Laroche, dit l’abbé Lefebvre, homme politique de la Révolution française